Menche  ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz-Eduard Menche (1886–1961),  deutscher  Konteradmiral 
 Nicole Menche, deutsche Medizinerin und Autorin